Conosanus är ett släkte av insekter som beskrevs av Henry Fairfield Osborn och Ball 1902. Conosanus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Conosanus